

Personnalités 

 Jean-Étienne Esquirol (Toulouse, 1772-Paris, 1840), médecin aliéniste français ;
 Joseph Henri Esquirol (Plaisance, Aveyron, 1870 - Lanlong, Chine, 1934), missionnaire, linguiste et collecteur botanique ;
 Jules Esquirol (Lézat-sur-Lèze, 1881-Saint-Mandé, 1954), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Rosa Hernáez i Esquirol (Barcelone, 1887-Barcelone 1964), danseuse classique et actrice catalane.
 Pierre Esquirol (Francescas, 1908-Agen, 1981), chirurgien, résistant et maire d'Agen.

Hôpitaux 
 Centre Esquirol (Centre hospitalier régional universitaire de Caen), service de psychiatrie adulte du CHU de Caen dans le Calvados ;
 Hôpital Esquirol, officiellement établissement public de santé Esquirol (EPS Esquirol), un ancien asile psychiatrique, autrefois connu comme l'asile de Charenton, situé sur la commune de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne ;
Centre Hospitalier Esquirol, établissement public de santé spécialisé en psychiatrie à Limoges, dans la Haute-Vienne.

Toponymie 
 place du Docteur-Esquirol à Agen ;
 avenue Esquirol à Lyon ;
 rue Esquirol à Paris ;
 place Esquirol à Toulouse ;
 d'où Esquirol (métro toulousain).

Homonymie de patronyme